Амбарцум Серафимович Кечек (6 июня 1872 года, Нахичевань-на-Дону, Российская империя — 1948) — российский врач и учёный.

Биография 
Родился 6 июня 1872 года в Нахичевани-на-Дону в семье ремесленника (серебряных дел мастера).
Первоначальное образование получил в городском училище и в Нахичеванской армянской духовной семинарии.

В 1890 поступает в 7-й класс городской гимназии в Ростове-на-Дону, которую окончил в 1892 г. и сразу же по конкурсу был принят в Военно-медицинскую академию, через два года перевёлся на третий курс медицинского факультета Московского университета, который окончил в 1897 г. Затем становится ординатором хирургического отделения Ростовской городской больницы, участковым врачом железнодорожной больницы.

В 1900 переехал в Петербург, поступил экстерном в хирургическую клинику Военно-медицинской академии. Руководителем клиники в то время был профессор (впоследствии академик) Вельяминов. В клинике Кечек оставался с небольшим перерывом до апреля 1910 г. Там получил степень доктора медицины, защитив диссертацию на тему: «Лечение по данным академической клиники проф. Вельяминова». Два раза с научными целями выезжал за границу: в 1901 и в 1905 годах. Является одним из пионеров светолечения в хирургии.

Работая в клинике, увлекся урологией, был в загранкомандировках в Париже и Берлине.
В 1910 переезжает в Нахичевань на должность главного врача и зав. хирургическим отделением.
В годы Первой мировой войны Кечек привлекается к работе по организации хирургической помощи раненым солдатам и офицерам. Он организует в Ростове крупный лазарет и становится во главе ортопедического института и офицерского лазарета, одновременно занимается и педагогической деятельностью.

В 1916 преподавал урологию в Варшавском университете. В 1919—1923 хирург-консультант Озургетской больницы (Грузия).

В 1923 избран на должность завкафедрой хирургии медицинского факультета Ереванского университета.

Наряду с работой по организации и становлению первой хирургической кафедры и клиники, Кечек принимает активное участие в жизни молодого университета, в частности, в организации новых кафедр, подборе и укомплектовании их профессорско-преподавательскими кадрами. Профессор С. Шариманян, один из его учеников, пишет: «Будучи прекрасным лектором и преподавателем, он пользовался большой любовью студенчества».

Основоположник научной хирургии в Армении, организатор и заведующий (с 1925) первой хирургической кафедры и клиники медицинского факультета ЕГУ, основатель и долголетний руководитель медицинского общества Советской Армении.

Принимал активное участие в организации Ереванского медицинского института. В 1940 г. по болезни ушёл с должности зав. кафедрой хирургии ЕрМИ, оставаясь её профессором-консультантом.

Был хорошо знаком с историей, литературой, знал древнеармянский, латинский, греческий, несколько европейских языков, интересовался физикой, математикой и астрономией.
В 1931 в Ереване открыли станцию переливания крови, и он стал её первым директором.

Умер в 1948 г.

Память 
Мемориальная доска на д 32 по улице Абовяна в Ереване

Сфера научной деятельности 
Выработка методов светолечения туберкулезной волчанки, изучение многих вопросов урологии, хирургии. Он первым использовал лампу Финзена.

Сочинения 
Автор многочисленных научных публикаций. Один из основателей современной научной хирургии в Армении и Ереванского медицинского института.
 «Лѣченіе lupus vulgaris ПО СПОСОБУ ПРОФ. FINSEN’A по данным свѣтолѣчебнаго отдѣленія академической хирургической клиники проф. Н. А. Вельяминова.» (ДИССЕРТАЦІЯ на степень доктора медицины А. С. Кечека-Кечекьянца. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1910.)

Достижения 
 доктор медицинских наук
 профессор
 заслуженный деятель наук Армянской ССР (1935)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1945)

Примечания

Ссылки 
 Кечек, Амбарцум Серафимович. PDF 

Персоналии по алфавиту
Заслуженные деятели науки Армянской ССР